Die Bund-Länder-Informations- und Kommunikationsplattform Wasser (Wasser-BLIK) dient der Erfüllung der richtlinienbezogenen Berichtspflichten von wasserwirtschaftlichen Daten Deutschlands an die EU-Kommission.

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) betreibt im Auftrag der Verwaltungen der Wasserwirtschaft des Bundes und der Länder (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser Lawa) die Internetplattform Wasserblick. Die Expertengruppe Datenmanagement/Reporting (EG DMR) der Lawa definiert das Arbeitsprogramm von Wasserblick und nimmt die Arbeiten ab.

Die BfG hostet Wasserblick als das nationale Berichtsportal Wasser und das zentrale Fachportal der zuständigen Behörden.
 Das Fachportal Wasserblick dient dem länderübergreifenden Informationsaustausch, Aufbau, Pflege und Hosting der Lawa-Karten, Lawa-Produkte sowie zentralen Infrastructure-for-Spatial-Information-in-the-European-Community-Diensten der deutschen Wasserwirtschaft.
 Das Berichtsportal Wasserblick dient der Berichterstattung wasserbezogener Umweltdaten gegenüber der Europäischen Kommission.

Aufgaben 
Das Berichtsportal dient auch der Unterstützung der internationalen Berichtspflichten der Bundesrepublik Deutschland. Das Fachportal wird zur Information und Kommunikation innerhalb der Verwaltungen genutzt.

Wasserblick stellt dazu Upload-Dienste für wasserbezogene EU-Richtlinien bereit. Sie umfassen:
 Richtlinie 2006/7/EG (Badegewässerrichtlinie)
 Trinkwasserverordnung
 Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken
 Richtlinie 2008/56/EG (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie)
 Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie)
 Infrastructure for Spatial Information in the European Community

Darüber hinaus betreibt die BfG unter Wasserblick auch die
 Meeresumweltdatenbank

Ausgewählte Inhalte sind öffentlich zugänglich. Eine zentrale Informations-, Karten- und Datenbereitstellung erfolgt über Wasser-DE.

Siehe auch 
 Geodateninfrastruktur

Weblinks 
 https://www.wasserblick.net/ (29. Dezember 2021 nicht erreichbar)
 BfG - Nachrichten - Java-Sicherheitslücke: IT-Systeme gehen bald wieder in Betrieb (13.12.2021) Erklärung, warum Wasserblick ausgeschaltet ist, auf bafg.de

Wasserwirtschaft (Deutschland)